Andrés Schneiter – allenatore di tennis ed ex tennista argentino
 Elisabeth Schneider-Schneiter – politica e avvocatessa svizzera
 Heinz Schneiter – calciatore svizzero
 John Schneiter – bobbista svizzero
 Walter Schneiter – calciatore svizzero